Albert von Holleben ist der Name folgender Personen:

* Albert von Holleben (Staatsrat) (1825–1902), deutscher Verwaltungsjurist und Kammerherr
 Albert von Holleben (General) (1835–1906), deutscher General der Infanterie und Militärschriftsteller